

Letteratura
La notte, romanzo di Elie Wiesel
La notte, libro di Giorgio Manganelli

Cinema
La notte, film diretto da Michelangelo Antonioni (1961)
La notte (Die Nacht), film diretto da Hans-Jürgen Syberberg (1985)

Musica
 La Notte, gruppo musicale italiano
La notte/Per te, singolo del cantautore Gino Paoli, pubblicato nel 1959
La notte, brano musicale inserito nel singolo Il cielo in una stanza/La notte della cantante Mina, pubblicato nel 1960
La notte, singolo del cantautore Adamo, pubblicato nel 1965
La notte, brano musicale inserito nel singolo Ti penso/La notte del cantante Massimo Ranieri, pubblicato nel 1992
La notte, singolo del cantautore Neffa, pubblicato nel 2007
La notte, singolo del gruppo musicale Modà, pubblicato nel 2010
La notte, singolo della cantante Arisa, pubblicato nel 2012
Concerto per flauto n. 2 in Sol minore per 2 violini, viola, organo e basso continuo, RV 439 "La notte", in Sei concerti, Op. 10 del 1728, di Antonio Vivaldi

Editoria
 La Notte, noto quotidiano di Milano